Ульянцево — название населённых пунктов в России.

 Ульянцево — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Ульянцево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Ульянцево — деревня в Печорском районе Псковской области.